

Patronyme 

 Édouard Timbal-Lagrave, pharmacien et botaniste français
 Louis Charles Timbal, peintre, collectionneur d'art et critique d'art français

Musique 
 Timbal, instrument de percussion brésilien
 Timbal, instrument de percussion catalan
 Timbal, instrument de percussion cubain